Oude benaming van de Italiaanse rivier Ofanto
Aufidus (geslacht), een geslacht van cicaden